Casa Nera – edificio monumentale in piazza del Mercato a Leopoli in Ucraina
 Casa nera – tradizionale tipologia abitativa in Scozia, nelle Highlands, nelle Isole Ebridi e in Irlanda
 La casa nera – film del 1991 diretto da Wes Craven, con Ving Rhames